Fünf Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Gurkha bzw. HMS Ghurka nach dem nepalesischen Volksstamm der Gurkha, dessen Angehörige als Elitesoldaten in der britischen Armee dienen.

 Die erste HMS Ghurka war ein Torpedoboot, das 1888 vom Stapel lief, 1901 die Nummer 101 erhielt und 1920 verkauft wurde.
 Die zweite HMS Ghurka war ein Zerstörer der ersten Tribal-Klasse, der 1907 in Dienst gestellt wurde. Er sank 1917, als er vor Dungeness auf eine deutsche Mine lief.
 Die dritte HMS Gurkha war ein Zerstörer der zweiten Tribal-Klasse, der 1937 vom Stapel lief und 1940 durch einen deutschen Luftangriff südwestlich von Bergen versenkt wurde.
 Die vierte HMS Gurkha war ein Zerstörer der L-Klasse, der ursprünglich HMS Larne hieß und 1940 umbenannt wurde. Er wurde 1942 versenkt.
 Die fünfte HMS Gurkha war eine Fregatte der dritten Tribal-Klasse, die von der Royal Navy 1984 außer Dienst gestellt und an Indonesien verkauft wurde, wo sie als Wilhelmus Zakarias Yohannes bis 1999 eingesetzt wurde.

Gurkha